Laucher ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Laucher (1786–1871), deutsche Opernsängerin
 Joseph Anton Laucher (1737–1813), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Musikverleger